Bassière et Bassières.

Patronyme 
 Batio Nestor Bassière, ministre de l'Environnement, l'Économie verte et du Changement climatique du Burkina Faso, sous le gouvernement Paul Kaba Thiéba (2016-2019).
 Eugène Bassière (1869-1960), conservateur du Musée départemental Alexandre-Franconie à Cayenne, Guyanne française.
 Jean Baptiste Béard des Bassières, officier de la Compagnie des Indes.

Toponyme

France 
 La Bassière, lieu-dit de la commune de Les Essards en Charente-Maritime.
 La Bassière, lieu-dit de la commune de Cherrueix en Ille-et-Vilaine.
 La Bassière, lieu-dit de la commune de Mont-Dol en Ille-et-Vilaine.
 Bassière-du-Haut, lieu-dit de la commune de Lombez, Gers.
 Bassière, lieu-dit de la commune de Verrières, Orne.

Suisse 
 Chemin de la Bassière, chemin communal tendant du hameau de Chevrens à l'Hermance (sans issue), canton de Genève.

Références